BTV steht für:
 Bank für Tirol und Vorarlberg
 Batavia Air, ehemalige indonesische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Bayerischer Tennis-Verband
 Bayerischer Turnverband
 Berliner Taxivereinigung, siehe Taxigewerbe in Berlin #Verbände
 Berliner Tonkünstlerverein, erster Berufsverband der Musiker in Deutschland, siehe Deutscher Tonkünstlerverband #Geschichte
 Bluetongue Virus, Erreger der Blauzungenkrankheit, siehe Blauzungenvirus
 Breakthrough Volume, Durchbruchsvolumen als Parameter in der Adsorptionstechnik
 BTV 1850, Berliner Turner-Verein von 1850, zweitältester Sportverein in Berlin mit zahlreichen überregionalen Erfolgen 
Brake to Vacate, ein Bremssystem bei einigen Flugzeugtypen von Airbus 

Medien:
 Baltijos TV, privater litauischer Fernsehsender
 Bangladesh Television, staatliches Fernsehen von Bangladesch
 Barcelona Televisió, katalanischer Fernsehsender
 Beijing Television, chinesisches staatliches Fernsehen
 B.TV, früherer Fernsehsender im Großraum Stuttgart
 BTV (Bulgarien), der zweite bulgarische Fernsehsender und Teil des News Corporation
 BTV (Oberösterreich), Abkürzung für Bezirks TV, ehemaliger oberösterreichischer Bezirksfernsehkanal
 Business TV, ein Fernsehprogramm im Rahmen der Unternehmenskommunikation

btv steht für:
 Bateri (ISO-639-3-Code), dardische Sprache

Abkürzung